Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 20 is een internationaal voetbaltoernooi dat vanaf 1977 in Afrika gespeeld wordt. Het wordt georganiseerd door de CAF (de voetbalbond van het Afrikaanse continent) en is bedoeld voor spelers van onder de 20 jaar. De toernooien gelden tevens als kwalificatietoernooien voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20. Tot 2003 was het toernooi overigens voor spelers onder de 21 bedoeld.

Format
In 1977 werd het eerste toernooi gehouden, toen slechts bedoeld als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder de 21. Er werd geen winnaar vastgesteld. Twee jaar later kreeg het toernooi echter de naam Afrika Cup of Nations onder 21. In die jaren was er niet 1 gastland maar werden er uit- en thuiswedstrijden gespeeld, waarbij de winnaar over twee wedstrijden steeds naar de volgende ronde gaat. 

Vanaf 1991 heet het toernooi Afrikaans kampioenschap voetbal onder 21 en is er na een aantal kwalificatierondes een gastland uitgekozen. Vanaf dan worden de deelnemende landen verdeeld over twee poules. De 2 beste van iedere poule gaan naar de knock-outfase.

Erelijst

Ranglijst
Bijgewerkt tot en met het toernooi van 2021

Zie ook
Europees kampioenschap voetbal mannen onder 21
Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20
CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 20
Aziatisch kampioenschap voetbal onder 20
Oceanisch kampioenschap voetbal onder 19

Externe links
Details op RSSSF
Details op CAF

Afrikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20